Doniphan (Kansas), città del Kansas
 Doniphan (Missouri), città del Missouri
 Doniphan (Nebraska), città del Nebraska
 Contea di Doniphan, contea del Kansas